Propomatoceros obtusa är en ringmaskart. Propomatoceros obtusa ingår i släktet Propomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
obtusa